Hiirijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hiirijärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun, 
Hiirijärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (5,4 ha)

Se även
Mussjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn